GoldEd bezeichnet

 die Programme GoldEd und GoldEd+, Editoren für FidoNet-Mitteilungen
 den Editor GoldEd, zentraler Bestandteil der Entwicklungsumgebung Cubic IDE